HMS Battleaxe può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – cacciatorpediniere della Classe Weapon
  – fregata della Classe Type 22